Александр Обрадович (1927—2001) — сербський композитор, письменник і педагог.
 Влада Обрадович (1912—1944) — югославський партизан, Народний герой Югославії.
 Вук Обрадович (1947—2008) — югославський і сербський військовий, державний і політичний діяч.
 Досітей Обрадович (1742—1811) — сербський письменник, просвітник, літературний діяч, філософ.
 Душан Обрадович (1913—1941) — югославський чорногорський партизан, Народний герой Югославії.
 Жарко Обрадович (* 1960) — сербський політик.
 Желько Обрадович (* 1960) — югославський баскетболіст і сербський тренер. Під його керівництвом 5 різних клубів 9 разів вигравали Євролігу.
 Іва Обрадович (* 1984) — сербська веслувальниця.
 Іван Обрадович (* 1988) — сербський футболіст, захисник бельгійського клубу «Андерлехт» і національної збірної Сербії.
 Марко Обрадович (* 1991) — сербський і чорногорський футболіст.
 Милан Обрадович (* 1977) — колишній сербський футболіст, захисник. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Неманья Обрадович (* 1989) — сербський футболіст, нападник.
 Неманя Обрадович (* 1991) — сербський гандболіст.
 Пауло Обрадович (* 1985) — хорватський ватерполіст, олімпійський чемпіон.
 Саша Обрадович (* 1969) — югославський і сербський професійний баскетболіст та тренер.
 Обрадович Сергій Олександрович (1892—1956) — російський радянський поет, перекладач і редактор.
Сербські прізвища